Асакусабаси:

 Асакусабаси — токийский квартал, расположен в специальном районе Тайто.
 Асакусабаси — железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Асакуса расположенная в специальном районе Тайто, Токио.

См. также 
 Асакуса (значения)